Der Ortsnamen Matravers bezeichnete folgende Gemeinden:
 Langton Matravers in Dorset, England
 Lytchett Matravers in Dorset, England
 Worth Matravers in Dorset, England

Den Personennamen Matravers tragen:
 Nicholas Phillips, Baron Phillips of Worth Matravers (* 1938), Richter
 Sarah Matravers (* 1974), Schauspielerin